Konkurencje biegów narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1968 roku zostały przeprowadzone w dniach 7 - 17 lutego 1968 w mieście Grenoble. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w siedmiu konkurencjach: czterech indywidualnych (biegach na 15 km, 30 km i 50 km dla mężczyzn oraz 5 km i 10 km dla kobiet) i sztafetach (4 x 10 km dla mężczyzn i 3 x 5 km dla kobiet) – łącznie rozdanych zostało zatem dwadzieścia jeden medali. O medale igrzysk olimpijskich biegacze narciarscy rywalizowali po raz dziesiąty, a biegaczki po raz piąty w historii.

Terminarz

Mężczyźni

15 km 

Data: 10.02.1968

30 km 

Data: 7.02.1968

50 km 

Data: 17.02.1968

Sztafeta 4 x 10 km 

Data: 14.02.1968

Kobiety

5 km 

Data: 13.02.1968

10 km 

Data: 9.02.1968

Sztafeta 3 x 5 km 

Data: 16.02.1968

Tabela medalowa

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968